Alessandro Costa – arbitro sportivo
Alessandro Costa – calciatore
Alessandro Costa – musicista
Alessandro Costa (1845-1900) – politico del XIX secolo, deputato del Regno d'Italia e sindaco di Macerata
Alessandro Costa (1929-1992) – politico del XX secolo
Alessandro Costa – terrorista